Jane Storm est l'identité de la super-héroïne la Femme invisible, membre des Quatre Fantastiques dans la version française
 Jane Storm (1894-1982), scénariste du film Doctor Bull